Хе́йфец () — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Хейфец, Абрам Яковлевич (Гуральский; 1890—1960) — революционер и политический деятель, советский историк.
 
 Хейфец, Анатолий Бернардович (1925—2007) — советский учёный в области электровакуумного приборостроения.
 Хейфец, Бенар (Benar Heifetz; 1899—1975) — американский виолончелист.
 Хейфец, Борис Аронович (род. 1948) — российский экономист.
 Хейфец, Владимир (Vladimir Heifetz, 1893—1967) — американский композитор и дирижёр.
 Хейфец, Григорий Маркович (1899—1984) — советский разведчик, подполковник НКВД-МГБ.
 
 Хейфец, Лазарь Соломонович (род. 1946) — советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор.
 Хейфец, Леонид Ефимович (1934—2022) — российский театральный режиссёр, педагог.
 
 Хейфец, Николай Захарович (1888—1942) — советский музыкант-тромбонист, дирижер, композитор.
 Хейфец, Павел Соломонович (1931—2003) — советский и российский учёный-педагог, член-корреспондент РАО (1996).
 Хейфец, Семён Ильич (1909—1992) — Герой Советского Союза.
 Хейфец, Серхио (1956—2022) — аргентинский писатель.
 Хейфец, Цви (род. 1956) — посол Израиля в России.
 Хейфец, Эмма Иосифовна (известна как: Выгодская; 1897—1949) — советская писательница.
 Хейфец, Юрий Борисович (псевдоним: Борис Берг, род. 1953) — бард.
 Хейфец, Яша (Иосиф Рувимович; 1901—1987) — российско-американский скрипач.

Также 
 Хейфиц